Мойнюш () — португальська власна назва.

Топоніми

Повуа-де-Ріу-де-Мойнюш — парафія.